

Aziende
 Gartner – società multinazionale statunitense che si occupa di consulenza strategica

Persone
 Anže Gartner – sciatore alpino sloveno
 Carlo Gartner – sciatore alpino e allenatore di sci alpino italiano
 Christian Gartner – calciatore austriaco
 Federico Gartner – pilota motociclistico argentino
 James Gartner – regista e produttore cinematografico statunitense
 Jo Gartner – pilota automobilistico austriaco
 Kerrin Lee-Gartner – ex sciatrice alpina canadese
 Wolfgang Gartner – disc jockey e produttore discografico statunitense

Pagine correlate
 Gärtner